NGC 7132 (другие обозначения — PGC 67349, MCG 2-55-13, ZWG 427.24) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Пегас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7132
Пегас (созвездие)